Bobovac –srednjovjekovni grad u Bosni i Hercegovini
 Bobovac (Sunja) – naselje u općini Sunja, Hrvatska
 Bobovac (časopis) – bosanskohercegovački časopis